

Geografia

Francia 
 Gruyères – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)

Svizzera 
 Gruyères – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
Gruyère – pagina di disambiguazione